Sea of Stars — предстоящая ролевая видеоигра от канадской студии Sabotage Studio, приквел к  (2018). Является идейным последователем Chrono Trigger, в частности несколько тем для саундтрека были написаны композитором последней Ясунори Мицудой. Релиз проекта запланирован 29 августа 2023 года на macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 и Windows.

Предыстория 

Сюжет Sea of Stars посвящён Валери и Зейлу, которые противостоят злобному алхимику используя силу солнца и луны. Геймплей включает в себя элементы решения головоломок и пошаговые бои, в которых игроки могут сражаться отрядом до шести игровых персонажей. Игра вдохновлена несколькими классическими проектами эпохи 16-битных консолей, такими как , Breath of Fire и Chrono Trigger и содержит механики путешествий на корабле, побочные квесты и боевой режим, сосредоточенный на поиске «стихийных слабостей» противника. Действие Sea of Stars происходит в том же мире, что и , но за тысячи лет до событий последней.

Разработка 
Анонс Sea of Stars состоялся 19 марта 2020 года, в качестве планируемой даты релиза был указан 2022 год. Средства на разработку собирались через Kickstarter. Целью Sabotage Studio было разработать более амбициозную игру, нежели The Messenger. Креативный директор компании Тьерри Буланже отметил, что они намеревались сделать более масштабный проект в том же игровом мире, используя новый жанр — RPG (первая част представляет собой метроидванию). Команда хотела «повысить ставки»: расширив отряд до шести персонажей и сделать игру более нелинейной, в отличие от её предшественницы. Саундтрек был написан Эриком Ви Брауном, дополнительные треки были созданы Ясунори Мицудой — композитором Chrono Trigger. В июне 2022 года Sabotage объявили о переносе игры на 2023 год. В феврале 2023 года Sabatoge появилась точная дата выпуска — 29 августа — и список платформ.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры, выпуск которых запланирован на 2023 год
Игры для macOS
Игры для Nintendo Switch
Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation 5
Инди-игры
Компьютерные ролевые игры
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Игры для Windows